Roger Noël peut faire référence  :
 Roger Noël (1955-), une personnalité libertaire belge, plus connu sous le surnom de Babar ;
 Roger Noël, un alias du capitaine Montferrand, un personnage de fiction du premier roman Langelot agent secret de la série Langelot.